Недзве́дзкий () — польская фамилия. Известные носители:

 Недзведзкий, Гжегож (род. 1980) — польский палеонтолог, член Польской академии наук.
 Недзведзкий, Конрад (род. 1985) — польский конькобежец, участник Олимпийских игр 2006 и 2010 годов.
 Недзведзкий, Хенрик (1933—2018) — польский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр 1956 года.